Nikola Tesla (1856–1943) fizikus, feltaláló, villamosmérnök, filozófus
Nikola Tesla, település Szerbiában
 Nikola Tesla, szerb televíziós sorozat a feltalálóról
 Nikola Tesla, a Sanctuary – Génrejtek című televíziós sorozat szereplője
 Nicola Tesla A és B, hőerőművek Szerbiában
Nikola Tesla, Belgrade Nikola Tesla Airport, repülőtér Belgrádban (Szerbia)